

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Le fort Garrott (Square Fort) était une des fortifications de Vicksburg (Mississippi, États-Unis) lors de son siège en 1863.

Culture et société

Monuments 
 La  est une habitation historique de Batesville (Arkansas, États-Unis), construite en 1842.

Anthroponyme

Prénom 
 Garrott Kuzzy (1982-) est un fondeur américain.

Patronyme 
 Isham Warren Garrott (1816-1863) est un colonel de l'armée des États confédérés, pendant la guerre de Sécession.